Verguera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Salix atrocinerea; 
 El nombre común de la planta Salix purpurea; o
 El nombre común de la planta '''''Salix salviifolia.